Osoby o tym nazwisku:
 Pietro Giannelli − rzymskokatolicki duchowny, dyplomata, kardynał
 Simone Giannelli − włoski siatkarz

Osoby o tym imieniu:
 Giannelli Imbula − francuski piłkarz